Llaurí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llaurí (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Llaurí (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar